Вельтман () — немецкая фамилия. Дословный перевод светский человек.

Известные носители 

 Вельтман, Александр Фомич (1800—1870) — русский романист, поэт, лингвист, археолог и картограф.
 Вельтман, Владимир Викторович (род. 1959) — российский художник.
 Вельтман, Елена Ивановна (1816—1868) — русская писательница; супруга Α. Ф. Вельтмана. 
 Вельтман, Михаил Лазаревич (1871—1927) — российский революционер, историк-востоковед, публицист, военный корреспондент.

См. также 
 
 Вельтмандер, Иоганесс Гугович
 Вольтман